Копылок — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Деревня расположена на реке Великой, на побережье  Копылковского водохранилища (Верято) и Заволоцкого озера, в 12 км к северо-востоку от города Пустошка.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 219 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района